Карафа делла Спина ди Траэтто () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карафа делла Спина ди Траэтто, Доменико (1805—1879) — итальянский кардинал, доктор обоих прав.
 Карафа делла Спина ди Траэтто, Франческо (1722—1818) — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат, доктор обоих прав.